Таква () — средневековый город, руины которого в 1982 году были объявлены памятником национального значения. Располагается на юго-востоке кенийского острова Манда.

История 
Расцвет поселения суахили Таквы пришёлся на XV—XVI века, когда здесь был торговый центр. А уже в XVII веке из-за засоления пресной воды и противостояния с соседями с острова Пате люди город оставили.

В развалинах Пятничной мечети есть высокая колонна, позволяющая предположить, что там расположена гробница шейха.

В 1982 году город был объявлен национальным памятником. Доступ к руинам открыт ежедневно.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Национальных музеев Кении.

Музеи Кении
Археология в Кении
Руины